La Gamma Ethniki 1995-1996 è la 21ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1996-1997
      Retrocesse in Delta Ethniki 1996-1997

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1996-1997
      Retrocesse in Delta Ethniki 1996-1997

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1995
Calcio nel 1996